Шулям () — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 744 жителя (по переписи населения 1991 года — 741 житель).

Демография 
В селе Шулям, по переписи 2002 года проживали 589 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,4 года (38,0 лет у мужчин и 42,7 лет у женщин). В селе есть 248 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 Шулям на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины